Francisco Alegre (ur. 31 maja 1971) – hiszpański skoczek narciarski, dwukrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów. Kilkukrotnie brał udział w konkursach Pucharu Świata.

W grudniu 1987 w Sankt Moritz zadebiutował w konkursie Pucharu Europy. Zajął wtedy 88. miejsce, wyprzedzając dwóch zawodników. Najwyższą pozycję w zawodach tej rangi osiągnął w 26 stycznia 1992 w La Molinie, plasując się na 6. miejscu, zdobywając tym samym swoje jedyne w karierze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu.

Na mistrzostwach świata juniorów w 1989 zajął 59. pozycję (na 62 zawodników). W 1990 uplasował się na 56. miejscu (wśród 61 skoczków), a wraz z reprezentacją Hiszpanii zajął ostatnie – 14. miejsce w konkursie drużynowym.

Debiut Hiszpana w zawodach Pucharu Świata miał miejsce 4 marca 1992 w szwedzkim mieście Örnsköldsvik. Najwyższą pozycję w zawodach o Kryształową Kulę uzyskał w sezonie 1992/1993, kiedy to w drugim konkursie w Sapporo uplasował się na 59. miejscu.

Ponadto zaliczył kilka występów w Pucharze Kontynentalnym, lecz bez znaczących sukcesów.

Jego ostatnim międzynarodowym startem (20 lutego 1995) była Uniwersjada odbywająca się w jego ojczyźnie. Skoki na odległość 71,5 m oraz 69 m pozwoliły mu na zajęcie 25. miejsca wśród 37 zawodników.

Francisco Alegre jest medalistą mistrzostw Hiszpanii. W 1990 zdobył brązowy medal, a w 1992 srebrny medal. Konkursy tych mistrzostw odbyły się na skoczni średniej w La Molinie.

Puchar Europy w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 72

Przypisy

Bibliografia 
 

Hiszpańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971